Андрей Владимирович Фомичёв:
 Фомичёв, Андрей Владимирович (род. 1996) — российский легкоатлет, чемпион России.
 Фомичёв, Андрей Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист.